Росто́вский (Росто́вская) — фамилия.

Известные носители 
 
 Ростовский, Андрей Дмитриевич (?—1550/1551) — боярин и воевода на службе у Василия III и Ивана IV.
 Ростовский, Дмитрий Владимирович (?—1518) — боярин и воевода на службе у Ивана III и Василия III.
 Ростовский, Евгений Григорьевич (род. 1947) — сценарист, режиссёр, композитор, продюсер.
 Ростовский, Иван Алексеевич (Ростовцев; 1873—1947) — советский режиссёр и актёр, педагог.
 
 
 Павел Ростовский (ум. ок. 1409) — преподобный Русской православной церкви; основатель Ростовского Борисоглебского монастыря. 
 Фёдор Ростовский (ум. 1409) — преподобный РПЦ; основатель и первый игумен Ростовского Борисоглебского монастыря.
 Ростовский, Яцек (род. 1951) — польский государственный деятель, экономист.

Ростовская, Мария Фёдоровна (1815—1872) — русская писательница, издатель.

Составные фамилии 
 Лобанов-Ростовский, Андрей Анатольевич (1892—1979) — русский офицер, участник Первой мировой войны и Белого движения, историк, советолог, профессор Мичиганского университета.
 
 
 Приимков-Ростовский

Населённые пункты 
 Ростовский — посёлок в Хвастовичском районе Калужской области России.

См. также 
 Ростовские князья